Prentiss ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prentiss (Georgia)
 Prentiss (Kentucky)
 Prentiss (Maine)
 Prentiss (Mississippi)
 Prentiss (North Carolina)
 Prentiss (Ohio)
 Prentiss (Oklahoma)
 Prentiss Park, Virginia

Prentiss ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Prentiss (1939–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Benjamin Prentiss (1819–1901), General der Union im Sezessionskrieg
 Daniel Webster Prentiss (1843–1899), US-amerikanischer Arzt und Zoologe
 Elizabeth Prentiss (1818–1878), US-amerikanische Dichterin
 John Holmes Prentiss (1784–1861), US-amerikanischer Politiker
 Paula Prentiss (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin
 Samuel Prentiss (1782–1857), US-amerikanischer Politiker
 Seargent Smith Prentiss (1808–1850), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Prentice